Partido Patria Libre puede referirse a los siguientes partidos políticos:

 Partido Patria Libre, de Paraguay.
 Partido Patria Libre, de Brasil.
 Corriente Patria Libre, de Argentina.